— японский футболист, полузащитник. Ныне тренер «Омия Ардия». Выступал за национальную сборную Японии.

Клубная карьера 
На протяжении своей футбольной карьеры выступал за клубы «Касима Антлерс», «Токио Верди», «Кавасаки Фронтале». Свою футбольную карьеру Сома начинал, играя за университетские команды Shimizu Higashi High School и Университета Васэда. В 1994 году стал игроком «Касимы», где выступал на позиции левого защитника и стал одним из ведущих футболистов клуба той поры. В 90-х в составе команды Сома становился чемпионом страны (1996, 1998), обладателем Кубка лиги и Кубка Императора в 1997. Он также включался в символическую сборную чемпионата в течение 4 лет подряд (1995—1998). В 2000 году клуб выиграл все три главных титула в Японии: лигу J1, Кубок лиги и Кубок императора. Последний трофей дался ему особенно тяжело — в декабре 2000 года он получил тяжёлую травму мениска и пропустил около года. Вернувшись на поле во второй половине 2001 года, ему требовалось время и практика, чтобы обрести прежнюю форму, но в то время на его позицию уже нашлась замена в лице Аугусто. Поэтому в 2002 году Сома на правах аренды отправился в «Токио Верди». Через год он вернулся в «Касиму», а в конце сезона разорвал контракт с клубом, чтобы стать игроком «Кавасаки Фронтале». Там он провёл два сезона, выполняя роль опорного полузащитника или либеро, и в конце 2005 года принял решение завершить карьеру.

Карьера в сборной 
С 1995 по 1999 год сыграл за национальную сборную Японии 58 матчей, в которых забил 4 гола. Сома дебютировал 28 мая 1995 года в матче против Эквадора. После этой игры он закрепился в основном составе команды в качестве левого защитника и левого полузащитника. В 1996 году он играл во всех матчах, включая Кубок Азии 1996 года. Сборная Японии блистательно провела квалификацию к чемпионату мира 1998 года и впервые в истории получила право на участие в Кубке мира во Франции. Сома провёл все матчи на турнире, где национальная команда заняла последнее место в группе, проиграв Аргентине, Хорватии и Ямайке. Также он участвовал в Кубке Америки 1999 года.

Тренерская карьера 
Завершив игровую карьеру в 2005 году, Сома поначалу работал на телевидении и в прессе в качестве эксперта, а также был послом Японской футбольной ассоциации. В 2008 году он получил тренерскую лицензию, а в 2010 году был приглашён возглавить клуб Японской футбольной лиги «Матида Зельвия». По окончании сезона ему предлагали продлить контракт, но он отклонил предложение, чтобы возглавить свой бывший клуб «Кавасаки Фронтале», выступавший в лиге J1. Но уже 12 апреля 2012 года его уволили с претензией, что ожидали от выступления команды гораздо большего, а в итоге увидели лишь пассивных и неуверенных игроков. Вместе с ним ушёл и президент клуба, перед которым стояла задача выиграть титул в этом сезоне. В 2014 году Сома вернулся к тренерской работе с командой «Матида Зельвия», выступавшей в лиге J3. В 2015 году он привёл клуб ко второму месту по итогам чемпионата, что позволило в следующем сезоне рассчитывать на выступление в лиге J2. В 2018 году команда заняла четвёртое место в J2 — на данным момент наилучший результат клуба.

Достижения

Командные 
 Джей-лиги: 1996, 1998, 2000, 2001
 Кубок Императора: 1997, 2000
 Кубок Джей-лиги: 1997, 2000

Индивидуальные 
 Включён в сборную Джей-лиги: 1995, 1996, 1997, 1998

Статистика

В клубе

В сборной

Тренерская статистика

Примечания

Ссылки 
 Japan National Football Team Database

Футболисты Японии
Игроки сборной Японии по футболу
Игроки ФК «Касима Антлерс»
Игроки ФК «Токио Верди»
Игроки ФК «Кавасаки Фронтале»
Футбольные тренеры Японии
Тренеры ФК «Матида Зельвия»
Тренеры ФК «Кавасаки Фронтале»
Тренеры ФК «Касима Антлерс»